Fonelas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fonelas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Fonelas (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar